Deireragea ist der Familienname folgender Personen:

 Adeang Deireragea (1920/21–1973), nauruischer Politiker
 Sheba Deireragea (* 1986), nauruische Gewichtheberin